Віктор Сергійович Лавренко (р. 10 серпня 1976, Істра, Московська область) — діяч Рунета, директор і засновник інтелектуальної пошукової системи Нігма, виконавчий директор і засновник страхової компанії «Манго».

Народився в сім'ї інженерів оборонних підприємств. Закінчив істрінскую школу № 1 імені А. П. Чехова, в 11-му класі став переможцем обласної олімпіади з інформатики серед школярів. У 1998 році закінчив з відзнакою факультет обчислювальної математики і кібернетики Московського державного університету; тема дипломної роботи називалася — «Великоблочне розпаралелювання обчислювальних задач з використанням генетичних алгоритмів». Навчався також в аспірантурі, але кандидатської дисертації поки не захистив. Починаючи з 2003 року деякий час займався наданням благодійної допомоги своєму факультету та його студентам.

У 1997—1999 роках працював програмістом в компанії «МЦСТ», що розробляє мікропроцесори і обчислювальні комплекси, в 1999 році провідний програміст компанії Netscape. З 1999 по 2005 рік працював у компанії Mail.ru, де пройшов шлях від технічного директора до віце-президента компанії зі стратегії та фінансів.

У 2005 році Віктор Лавренко спільно з Володимиром Чернишовим запустив проект Нігма і став керівником групи розробників проекту. З листопада 2010 року Віктор Лавренко обіймає посаду президента компанії. Керівником групи розробників проекту призначений Володимир Чернишов.

У наступні роки Віктор Лавренко разом з Володимиром Чернишовим, а також з кількома учасниками проекту Нігма залишають Росію з метою створення нового проекту у В'єтнамі. Поступово вони розробляють пошуковик Coc Coc і однойменний браузер, відмінною рисою яких є більш хороше сприйняття місцевої мови, ніж у більш популярних аналогів-конкурентів.

Після 2018 року повернувся в Москву і зайнявся іншурінгом нерухомості і домашніх тварин, заснувавши страхову компанію «Манго Страхування», інвесторами компанії виступили співвласники «Альфа-Груп». У 2019-му році Центробанк видав компанії «Манго Страхування» ліцензію на здійснення добровільного страхування майна та добровільного особистого страхування, за винятком страхування життя. На даний момент компанія здійснює діяльність зі страхування квартир і домашнього майна громадян.

Виноски

Посилання 
 Особистий Telegram-канал
 З чого починалася «Нігма»
 Сторінка на Хабрі
 Фізіономії російського Інтернету

Інтерв'ю 
 Керівник «Нігма» Віктор Лавренко

Російські підприємці

Російські програмісти